

Codici 
 SYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sue Island Warraber (Australia)

Musica 
 Syu – chitarrista giapponese